Rouxmesnil - Eu